Neta peut faire référence à :
 Neta, un village du Népal situé dans le district de Gulmi ;
 Neta, un village du Népal situé dans le district de Lamjung ;
 Neta, un village du Népal situé dans le district de Surkhet.

Homonymie de localités